Fuenllana steht für:

 Fuenllana (Ciudad Real), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Ciudad Real

Fuenllana ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel de Fuenllana (um 1525 – um 1595), spanischer Komponist, Vihuelist und Gitarrist der Renaissance